Leucoinocybe är ett släkte av svampar. Leucoinocybe ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Leucoinocybe